Cette page dresse la liste des 77 maires actuels du Bénin, les villes dont ils sont en charge et leur appartenance politique.

 Trois grands partis occupent la tête de toutes les communes du Bénin. Il s'agit de l'Union progressiste (UP), du Bloc républicain (BR) et des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

Notes et références 

 
 
 

Bénin
Maire au Bénin